Bumba steht für:
 Bumba, Stadt in der Demokratischen Republik Kongo
 Boumba (Niger), Dorf in Niger
 Bumba (Fernsehserie), belgische Fernsehserie
 Bumba (Gattung), eine Gattung südamerikanischer Vogelspinnen
 Bumba, ein Fluss in Kamerun

Bumba ist der Familienname folgender Personen:
 Claudiu Bumba (* 1994), rumänischer Fußballspieler
 Václav Bumba (1925–2018), tschechischer Astronom

Siehe auch:
 Boumba